

Patronyme 
 Stávros Niárchos (1909–1996), armateur grec milliardaire

Plusieurs objets ont été nommés Niarchos en l'honneur de Stávros Niárchos :
 le Niarchos, un énorme diamant blanc de  ; 
 le Stavros S. Niarchos (voilier), un brick construit en 2000

Biologie 
Niarchos est un genre d'araignées, nommé en référence à la Constantine S. Niarchos Scientific Expedition Fund.